Jutiapa peut faire référence à :

 Jutiapa, ville du Salvador ;
 Jutiapa, ville du Guatemala et capitale administrative de son homonyme le département de Jutiapa ;
 département de Jutiapa, département administratif du Guatemala ;
 Jutiapa, une municipalité du  département d'Atlántida au Honduras.